Fall är när en kropp utsätts för tyngdacceleration, utan att påverkas av normalkrafter från någon annan kropp. Ett föremål som faller i luft utsätts för luftmotstånd, som dämpar accelerationen. Om fallet sker i vakuum, där inget luftmotstånd finns, kallas det fritt fall. Detta uttryck används oegentligt i fallskärmshoppning för fall i luften utan skärm.

Höga fall kan vara farligt för människan och är en vanlig dödsorsak i olyckor. I många kampsporter övar man fallteknik.

Se även
 Glidflygning
 Intelligent fallande

Mekanik
Rörelse
en:Falling (physics)